Никола́й Ону́фриевич Сухозане́т 2-й ( — ) — участник Наполеоновских и Крымской войн, военный министр, генерал-адъютант, генерал от артиллерии, член Государственного совета, брат И. О. Сухозанета.

Биография 
Происходил из белорусского шляхтетского рода Сухозанетов, подававшего документы на утверждение в российском дворянстве по Минской губернии, но в оном достоинстве не утверждённом; де-факто получил признание в дворянстве по чинам и наградам.

По одним сведениям («Русский биографический словарь») после домашнего образования он «поступил в 1811 году юнкером в конно-артиллерийскую № 1 роту и в том же году произведён в офицеры». По другим сведениям он воспитывался в московском университетском благородном пансионе и в 1812 году поступил «корнетом Костромского ополчения в конный полк». В офицерском звании состоял с 26 декабря 1811 года. Участвовал в целом ряде сражений войн с Наполеоном: при Клястицах, на p. Сивошине, при мызе Соколищах, мызе Свольне, Полоцке, Чашниках, Витебске, Люцене, Бауцене, Дрездене, Кульме и наконец Париже. Был награждён орденами Св. Владимира 4-й степени с бантом (1812) и Св. Анны 3-й степени (1813), а также иностранными: Pour le Mérite (1814) и Австрийский орден Леопольда (малый крест; 1814).

По окончании войн с Наполеоном Сухозанет был переведён в гвардейскую артиллерию с назначением адъютантом к начальнику артиллерии 1-й армии князю Яшвилю. В 1826 году получил орден Св. Владимира 3-й степени и был произведён в полковники, а в 1827 году получил назначение командиром гусарского принца Оранского полка. В генерал-майоры был произведён 29 сентября 1828 года.

С началом Польского восстания, Сухозанет занял пост начальника штаба артиллерии действующей армии и за отличие в сражении под Остроленкой награждён 22 августа 1831 года орденом Св. Георгия 3-й степени № 438

В 1832 году награждён орденом Св. Станислава 1-й степени, в 1837 году — орденом Св. Анны 1-й степени; в 1838 году получил в Царстве Польском высокодоходное имение.

В 1836 году занял должность командира 4-й артиллерийской дивизии, с 6 декабря 1840 года — в чине генерал-лейтенанта. В этой должности получил Императорскую корону к ордену Св. Анны (1843), Св. Владимира 2-й степени (1846), Белого орла (1847).

В 1849 году был назначен начальником артиллерии действующей армии и оставался в этом звании до сражения на Чёрной речке (4 августа 1855 г.) во время Крымской войны, после которого ему был вверен 3-й корпус, а в следующем году — Южная армия. Армией Сухозанет командовал с января до 17 апреля, когда, после отставки князя Долгорукова, император Александр II избрал его на пост военного министра. Произведённый 26 ноября 1852 года в генералы от артиллерии, очередное повышение — до генерал-адъютанта он получил 26 августа 1856 года. В тот период он получил свои очередные награды: российский орден Св. Александра Невского (1851), прусский орден Красного орла 1-й степени (1851) и Австрийский орден Леопольда 1-й степени (1853).

По вступлении в должность министра Сухозанет отдал следующий характерный приказ, который велено было прочесть во всех ротах, эскадронах и батареях, а также во всех управлениях и учреждениях военного министерства:

«По Высочайшему приказу… вступая в отправление обязанностей, Всемилостивейше на меня возложенных, призвав в помощь Бога, потщусь употребить все силы для исполнения долга службы по присяге; и надеюсь найти во всех и в каждом содействие и рвение к пользам Его Императорского Величества. Ура! Боже, Царя храни!»

16 мая 1861 года Сухозанет был назначен временно командующим первой армией с оставлением в звании военного министра и дважды (с 16 мая по 1 августа и с 11 по 27 октября) за болезнью князя Горчакова исполнял обязанности наместника Царства Польского, управление же министерством было возлагаемо на генерал-адъютанта Милютина; расстроенное здоровье Сухозанета было причиной, что 6 августа он был уволен от командования армией, а 9 ноября — от должности военного министра с оставлением членом Государственного совета, причём увольнение сопровождалось пожалованием портрета, алмазами украшенного, и милостивым рескриптом, в котором, между прочим, было сказано:

«В продолжение пятилетнего управления вашего военным министерством, достигнуты, по Моим указаниям, весьма важные результаты: с приведением войск в мирное положение, образован резерв отпускных нижних чинов, давший возможность отдалить на несколько лет рекрутские наборы; бывшие военные поселения и округа пахотных солдат получили гражданское устройство; стрелковому образованию и вооружению войск дано обширное развитие; увеличено содержание генералам, штаб и обер-офицерам, учреждена эмеритальная касса для назначения прибавочных пенсий им по выходе в отставку, а после смерти — их семействам; улучшено довольствие военнослужащих нижних чинов, дарованы им разные права и сокращены сроки службы; дети нижних чинов обращены в гражданское ведомство с упразднением вовсе военных кантонистов; пересмотрен и отпечатан вторым изданием свод военных постановлений»…

В следующем году Сухозанет был назначен председателем комитета по рассмотрению проекта сенатора А. Х. Капгера «Положения о взысканиях по правилам военной дисциплины». Эта работа послужила основанием для изданного впервые дисциплинарного устава.

После отставки жил в Калуге в доме, который сегодня носит название «Дом Сухозанет» и внесен в список памятников архитектуры. Скончался 22 июля 1871 года и был похоронен в имение жены Муромцево в Калужской губернии.

При назначении Сухозанета военным министром император Александр II поставил ему две задачи:
 1) сокращение расходов на содержание армии и
 2) преобразование военных сил на новых началах, согласно требованиям времени и опыта войны.

За пять лет управления военным министерством Сухозанет уделял много внимания первой из задач и почти не коснулся второй; все его преобразования затронули центральное, строевое и местные военные управления, выразившись в общем в следующем:
 1) упразднение военных поселений, начатое С. по личной инициативе, доведено им до конца; вся разработка вопроса была произведена им самим, и в результате 21 сентября 1856 г. состоялся указ сенату о передаче округов пахотных солдат в Новгородской, Витебской и Могилёвской губерниях в ведение Министерства уделов; одновременно особым комитетом были выработаны основания для упразднения военных поселений кавалерии, положение о которых Высочайше утверждено 4 июня 1857 г.;
 2) согласно записке графа Ридигера был рассмотрен вопрос об упразднении военных кантонистов, благодаря чему 378000 человек обращены в свободное податное сословие;
 3) упразднён департамент военных поселений;
 4) преобразован медицинский департамент с присоединением к нему департамента казённых врачебных заготовлений;
 5) образована военно-кодификационная комиссия, на которую возложен пересмотр законоположений, а также поручено составление продолжений к своду военных постановлений;
 6) упразднены звания главнокомандующих 2-й армией, а также гвардейским и гренадёрскими корпусами;
 7) Кавказский корпус преобразован в Кавказскую армию;
 8) упразднены бригадные управления в пехоте и кавалерии;
 9) сокращено число комиссариатских комиссий;
 10) число артиллерийских округов уменьшено с 12 до 9;
 11) преобразованы местные управления на Кавказе;
 12) сокращён срок обязательной службы в войсках с 25 на 15 лет;
 13) отменена отдача в солдаты в виде наказания за преступления;
 14) увеличено содержание генералам, штаб- и обер-офицерам всей армии;
 15) образована эмеритальная касса;
 16) основан журнал «Военный сборник».

 Орден Святого Владимира 4 ст. с бантом (1813)
 Орден Святой Анны 3 ст. (1813)
 Бриллиантовый перстень (1817)
 Перстень с вензелем Имени Государя Императора (1817)
 Орден Святого Владимира 3 ст. (1826)
 Табакерка с вензелем Имени Государя Императора алмазами украшенная (1829)
 Орден Святого Георгия 3 ст. (1831)
 Знак отличия За воинское достоинство 2 ст. (1831)
 Орден Святого Станислава 1 ст. (1832)
 Орден Святой Анны 1 ст. (1837)
 Знак отличия за XXV лет беспорочной службы (1838)
 Императорская корона к ордену Святой Анны 1 ст. (1843)
 Орден Белого орла (1847)
 Золотая табакерка с портретом Государя Императора бриллиантами украшенная (1849)
 Орден Святого Александра Невского (1851)
 Орден Святого Владимира 1 ст. с мечами над звездой (1857)
 Знак отличия за XLV лет беспорочной службы (1858)
 Алмазные знаки к ордену Святого Александра Невского (1859)
 Орден Святого Андрея Первозванного (1859)
 Бриллиантовые знаки к ордену Святого Андрея Первозванного (1861)
 Портрет Государя Императора, украшенный алмазами для ношения в петлице на Андреевской ленте (1861)

иностранные:
 Австрийский Орден Леопольда 3 ст. (1814)
 Прусский орден Pour le Mérite (1814)
 Прусский Орден Красного орла 1 ст. (1831)
 Австрийский Орден Леопольда 1 ст. (1833)
 Испанский Орден Карлоса III 1 ст. (1857)
 Алмазные знаки к прусскому Ордену Красного орла 1 ст. (1858)
 Ольденбургский Орден герцога Петра-Фридриха-Людвига 1 ст. с золотой короной (1860)

Семья 

Жена (с 1820 года) — княжна Евдокия Владимировна Яшвиль (16.12.1801—27.10.1895), дочь В. М. Яшвиля, участвовавшего в заговоре против Павла I. Брак их был счастливым, но бездетным. По словам современника:Сухозанет был умный, благородный, добрый человек, жена его была дама важная, строгая и замечательно умная. Мужественная фигура её, большие чёрные глаза и величественный, горбатый нос, придавали ей вид «восточного человека», послужили поводом штабным её мужа прозвать её «турком» или «султаном». Старики Сухозанеты жили дружно и любили друг друга. В доказательство их взаимной любви и даже нежности, было обстоятельство, сделавшееся известным всем военным по милости подчинённых генерала. Они рассказывали, что по утрам, когда приёмная Сухозанета была полна лицами, ожидавшими его выхода, адъютанты и ординарцы часто просили их повременить, уверяя, что генерал «ещё занят». Занятия же состояло в том, что жена командующего армией приходила в это время в его кабинет, садилась к нему на колени и нежно целовала его в губы.
За заслуги мужа была пожалована в кавалерственные дамы ордена Святой Екатерины (26.08.1856). Будучи женщиной деятельной, Сухозанет принимала участие в работе Калужского общества сельского хозяйства, организуя сельскохозяйственные выставки в губернии, и состояла почётной попечительницей Калужской женской гимназии. Благодаря ей были спасены известные с 1697 года палаты купцов Коробовых. Выкупив палаты, она передала их в дар городу с условием, что они будут использованы в культурных целях. Впоследствии там был открыт Губернский исторический музей. Похоронена на кладбище Калужского Свято-Лаврентьева монастыря.

Примечания

Источники 
 Тарле Е. В. Крымская война.
 Список генералам по старшинству. — СПб., 1871.
 
 
 Сухозанет 2. Николай Онуфриевич // Список генералам по старшинству. — СПб., 1840. — С. 196—197.
 Сухозанет 2. Николай Онуфриевич // Список генералам по старшинству. — СПб., 1856. — С. 80—81.
 Сухозанет И. О. 14 декабря 1825 года, рассказ начальника артиллерии Сухозанета  / Сообщ. А. И. Сухозанет // «Русская старина», 1873. — Т. 7. — № 3. — С. 361—370.

Генералы от артиллерии (Российская империя)
Генерал-адъютанты (Российская империя)
Члены Государственного совета Российской империи
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Участники Крымской войны
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Военные министры Российской империи
Члены Военного совета Российской империи
Участники осады Варны
Участники сражения на Чёрной речке